«Spice» — дебютний студійний альбом британського дівочого поп-гурту «Spice Girls». Випущений 4 листопада 1996 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Spice Girls
Дебютні альбоми 1996